

События 
 Консулярные трибуны: Авл Корнелий Косс (во 2-й раз), Луций Ветурий Красс Цикурин (во 2-й раз), Марк Геганий Мацерин, Марк Корнелий Малугинен (во 2-й раз), Публий Валерий Потит Публикола (в 6-й раз) и Публий Манлий Капитолин (все — патриции); плебейские трибуны: Гай Лициний Кальв Столон и Луций Секстий Латеран (в 10-й раз); диктатор: Марк Фурий Камилл (в 5-й раз, патриций); начальник конницы: Тит Квинкций Цинциннат Капитолин (патриций).
 Битва с галлами в Альбанской области. Триумф диктатора Марка Фурия Камилла.
 Законы Гая Лициния Кальва Столона и Луция Секстия Латерана в Риме. К двум народным эдилам добавляется два курульных эдила (из патрициев). Введение магистратуры преторов. Им переданы судебные дела.
 367—349 — Война Рима с галлами.
 367—357 — Тиран Сиракуз Дионисий II (ок. 397—343). Сын Дионисия I.
 Дионисий II под влиянием своего дяди по матери Диона призывает Платона к своему двору.
 Аристотель из Стагиры (384—322 гг.) отправляется в Афины и поступает в Академию Платона.
 367/366 — Афинский архонт-эпоним Полизел.
 Новый поход Эпаминонда в Пелопоннес. К Беотийскому союзу присоединяется Ахайя. В ряде городов Ахайи происходят гражданские войны.
 Обращение Спарты к Артаксерксу с просьбой о посредничестве о заключении мира с Фивами. Осенью в Сузы съехались представители всех греческих государств. Решением персидского царя Мессения была признана независимой, пограничные споры пелопоннесцев должны были регулироваться Беотией.
 Аркадский союз совершает поход против тирана Сикиона Эвфора.
 367—366 — Этолийский союз.
 Эпаминонд освободил Пелопида из плена. Пелопид отправился в Сузы как посол к персам от Фив.
 Начало «Великого восстания сатрапов».

Скончались 
 367, ок. — Дионисий Старший, тиран Сиракуз.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Хронология IV ст. и ранее в Риме // Сайт «Хронос» //